Горынка — топоним:

 Горынка — село в Кременецком районе Тернопольской области
 Горынка — река в Кременецком и Лановецком районах Тернопольской области